Anne-Marie Torrisi est une artiste peintre contemporaine, dessinatrice et sculptrice française.

Biographie 

Elle apprend et explore, en autodidacte et à l'écriture automatique.

Depuis, elle expose en France mais aussi en Italie par exemple.

Elle soutiendra aussi un film avec Pascal Soetens en mettant ses toiles à disposition du projet.

Notes et références 

Peintre française
Naissance à Nice
Naissance en 1965